

Mitologia 
 Leucothea (Leukotea, Leukothea) – w mitologii greckiej i rzymskiej bogini morska, identyfikowana też z Ino lub Halią

Taksonomia

Zobacz też 
 Leukotea
 Leukothea